Чемпіони змагань силачів у Австралії (Australia's Strongest Man) – щорічні, індивідуальні змагання силачів, що проводяться в Австралії з 1993 року.

Результати змагань

Посилання 
 Aussie Power Strength Athletes
 Федерація австралійських силачів (FASC)
 OZ Strongman
 Портал силачів із Сіднея

Спорт в Австралії